Municipio de Marshfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Marshfield (condado de Perkins, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.
 Municipio de Marshfield (condado de Webster, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Webster.
 Municipio de Marshfield (condado de Lincoln, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.